Чемпионшип Футбольной лиги 2014/15 (также известный как Чемпионшип Футбольной лиги Sky Bet) — 11-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги под его нынешним названием и 22-й сезон после отделения Премьер-лиги. Сезон начался 8 августа 2014 года и завершился 2 мая 2015 года.

18 из 24 команд-участниц принимали участие в розыгрыше предыдущего сезона. К ним добавились три сильнейших команды Первой Футбольной лиги: «Вулверхэмптон Уондерерс», «Брентфорд» и «Ротерем Юнайтед». Из Премьер-лиги в Чемпионшип Футбольной лиги выбыли «Норвич Сити», «Фулхэм» и «Кардифф Сити».

Состав участников

География соревнований

Изменения по сравнению с прошлым сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>|}

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Клубы

Турнирная таблица 

 

 

*

Примечания:
 Матч 46-го тура между «Блэкпулом» (дома) и «Хаддерсфилд Таун» (в гостях) был остановлен на 48-й минуте при счете 0:0 из-за беспорядков, которые спровоцировали болельщики «Блэкпула». 14 мая 2015 года было принято решение сохранить счёт 0:0.
С клуба «Ротерем Юнайтед» снято 3 очка.

Плей-офф

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2014
Англия
Чемпионшип